Gallinato steht für:

 Gallinato (Berg), ein Berg im Departamento La Caldera in Argentinien

Gallinato ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Gallinato (1893–1968), chilenischer Maler
 Solange Gallinato (* vermutlich 1882–1933), franko-italo-spanische Opernsängerin